Princeton Airport kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Princeton Aerodrome, flygplats,

USA 

 Princeton Airport (flygplats i USA), New Jersey, Somerset County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar